Deze lijsten geven een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs in hun geschiedenis speelden in de Belgische Tweede klasse sinds 1896.

Eeuwige ranglijst 1909-2016
Namen in cursief zijn clubs waarvan ofwel het stamnummer definitief geschrapt is, of clubs die gefusioneerd zijn in een andere club. Aangezien het stamnummer de club bepaalt, wordt elk stamnummer slechts eenmaal opgenomen in de tabel.

Eeuwige ranglijst 1896-1909
Omdat er tot 1909 geen eenvormige tweede klasse bestond maar enkel provinciale en interprovinciale competities wordt deze tabel apart gegeven. Het is ook de enige periode waarin de reserveteams van de eersteklassers toegelaten werden tot de tweede klasse.

Zie ook
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Eerste Klasse
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Derde Klasse
 Lijst van voetbalclubs in België naar seizoenen Vierde Klasse

Voetnoten 

Tweede klasse voetbal België
Belgische voetbalcompetitie